Toto je seznam videoher vytvořených v České republice.

Adventury 
 2004: Vesmírná Becherovka
 6 ženichů a 1 navíc
 Sedm dní a sedm nocí
 Adventura v Olomouci
 Afgánci
 Alter Ego
 Alternativa
 Argo Adventure
 Archeo
 Asmodeus: Tajemný kraj Ruthaniolu
 Averageness
 Axel & Pixel
 B.A.D.
 Beerland
 Beerland II
 Becherovo rozhodnutí
 Becherův sen
 Bechers Detectiv
 Belegost
 Bermen
 Bill De Bill
 Blue TOP
 Botanicula
 Brána do budoucnosti
 Comics Quest
 Čtyřlístek série
 Daemonica
 Detektiv
 Dinky Island
 Dr. Bohuš
 Dračí historie
 DreamLand: Final Solution
 Edna
 Fodo Hrobit aneb Cesta tam a zase zpátky
 Fuckstory série
 GhettOut
 Ghost in the Sheet
 Gooka
 Gooka: Záhada Janatrisu
 Heroes '92
 Horké léto série
 Hovniválové aneb Záhada komixu
 Chmelnica
 Indiana Jones série
 Inferno
 J.U.L.I.A.
 J.U.L.I.A. Untold
 Jakub a Terezka
 Jízda smrti
 Jméno růže
 Karlův příběh
 Karlův příběh: O den poté
 Klášter na kraji Lesa
 Královna Jezer
 Krutá cesta životem
 Kulivočko
 Legie
 Léto s Oskarem
 Little World
 LostFellas
 Lumír Lánský: Případ otrávené becherovky
 Machinarium
 Memento Mori
 Memento Mori 2
 Mise Quadam
 Mrtvá duše
 Mrtvé město
 Mluvící balík
 Nibiru:Posel Bohů
 Nukleární Karel
 Odcizená láhev
 Okulděje III
 Pat a Mat 1
 Pět kouzelných amuletů
 Pět vražedných démonů
 Playboy 2002
 Playboy 2003: Poslední Úlet
 Podraz 3
 Pohádka o Mrazíkovi, Ivanovi a Nastěnce
 Poklad 2
 Polda série
 Posel Smrti
 Přeživší
 Přítmí
 Ranní show Evropy 2
 Reprobates
 Rocketman
 Samorost
 Samorost 2
 Samorost 3
 Sedm dní a sedm nocí
 Silencio
 Silvestrovská pecka
 Světák Bob
 Swigridova kletba
 Škola kouzel
 Špinavá Historka
 Šťastný to Chudák
 Tajemství Oslího ostrova
 Tale of a Hero
 The Mirror Mysteries
 The Quest For The Rest
 To Kill a Mockingbird
 Točna
 Tom Jones
 Tonda Zlaťák
 Únos aneb Tajemství hlubin lesa
 Valér Kočkota - Poklad dědy Přefikkřečka
 Ve stínu havrana
 Veselé velikonoce
 Vulvara
 Wizard of Egypt
 World War 1990
 Questionaut
 X34
 Záhada Becherovky
 Záhada Jablůnkova
 Zázračný lék
 Zlatý Kalich
 Život není krásný série
 Ztracený Ostrov

Vizuální romány 
 Asistent detektiva Zbyška
 Broken Sky
 Colorless Day
 Enmaku
 Heartbeat
 Maido Mánie
 Podzim

Akční hry 
 Alpha Prime
 ArmA
 ArmA 2
 ArmA 3
 Atomic Ninjas
 Aven
 Battle Bottle
 Becher Show
 Becher Wars
 Becherovka Combat Simulator
 Bechon
 Bitka Jako Sviňa
 BloodyXmas
 Blue Shooter
 Bomba, Bechere!
 Bonez Adventures
 BugAbOO
 Bulánci
 Carrier Command: Gaea Mission
 Colony 28
 Commando:Steel Disaster
 Dark Lands
 Dead Effect
 Dead Trigger
 Deathfall
 Dreamkiller
 Duke Nukem: Manhattan Project
 El Matador
 F.I.R.E.
 FPScore
 Galatron
 Genetická zahrada
 Headshot
 Hero of Many
 Hidden & Dangerous
 Hidden & Dangerous 2
 Hmyzáci útočí
 Jet Man Silly
 Jets'n'Guns
 Jet-Story
 Kóta 236
 Kulič
 Larva Mortus
 Mafia: The City of Lost Heaven
 Mafia II
 Miner Wars 2081
 Miner Wars Arena
 Mutant
 Na chatě série
 Numen: Contest of Heroes
 One Epic Game
 Operace Flashpoint
 Orion
 Painkiller: Overdose
 Panzer Tournament
 Project Ignis
 Ptákhuhn
 Půl kila mletýho
 Řež
 Sám na frontě
 Samurai: Way of the Warrior
 Samurai II: Vengeance
 SAS: Písečný skalp
 Sektor XIV se odmlčel
 Sektor XIV se odmlčel 3D
 Shade: Wrath of Angels
 Shadowgun
 Space Resistance
 Starship Trooper
 Team Factor
 Testament
 Testament 2
 These Bastards!
 Triton
 Vietcong
 Vietcong 2
 Vulgar War
 War Center
 WarFriends
 War of Legends
 Záchrana

Stealth akce 
 Cold War
 Chameleon

Survival horory 
 Bloodline
 Silent Hill: Downpour

Arkády 
 247 Missiles
 Achtung, die Kurve!
 Blimp: The Flying Adventures
 Bombič
 Buka
 Červený trpaslík: Pekelně ostrý výlet
 Dissolution
 Double Dash
 Draco – princess threatened
 Dwarven Hammer
 EVAC
 Fantastické poklady Pacifiku
 Fish Odyssey
 Fuk
 Gyro13
 Honba za pokladem
 Chceš se stát Becherem?
 Incredible funny game by one guy
 Kaboom!
 Mimpi
 Nemo’s Reef
 PacIn: Nermessova pomsta
 Pampuch
 Pivo's Grand Adventures Episode 1: Pivo Go Home
 Pixel Master
 Planeta-X
 Pomsta monitoru
 Radiant
 Ro(c)k podvraťáků
 ROBOTEK
 Save the Birds
 ShotDot
 Star Dragon
 Tango
 Troll
 Vampires!
 Vlak

Bojové hry 

 Dead Trigger 2
 Novus Inceptio
 Unlimited Warriors

Logické hry 
 Akcionář II
 Aknadach
 Alchemix
 Bad Dream
 Batolata hejbejte se
 Becher Game 2004
 Becher Kvíz
 Becher Slide
 Berušky
 Berušky 2
 Boovie
 Bzum!
 Crystal Cave Gold
 Čtyři krávy
 Čtyřka
 Dispečer
 Doodle Dorks
 Dot 2 Dot Cosmic
 Dots and Boxes
 Dragon Keeper
 Dragon Keeper 2
 Everlands
 Expedice na divnou planetu
 Exploding Atoms
 Faux Pa
 Fish Fillets
 Fish Fillets II
 Flip Flap
 Gumboy: Crazy Adventures
 Hafík
 Hexagonia
 Chuchel
 It's Good To Be a Pirate
 King's Smith
 King's Smith 2
 Krtek a autíčko
 Koky (hra)
 Letris
 Loco Mania
 Loco Commotion
 Lurid Land
 Město zábavy
 Music Logic
 Naturel
 Net Guard - Hacker
 Oktagon
 Return to Quadrax
 Quadrax III
 Quadrax IV
 Quadrax V
 Quadrax VI
 Quadrax VII
 Quadrax VIII
 Tic Tac Toe
 Totemo
 Traffic Control
 Útok bílé myšky I
 Veselé motory
 Where are we?
 X-pired
 Zulu's Zoo

Plošinové hry 
 7th Heaven
 Alex Kočičák
 Archibald's Adventures
 Becheráček
 Blackhole
 Bubliny
 Buřtík
 c black
 Dark Lands
 Dark Mario
 Lost on the island
 New Castlevania
 New Castlevania 2
 Princess Run
 Puddle Jumper
 Rabbitin
 Riokii
 Táta hrdina
 Telefony I
 Tetrun
 Tinny
 Warped Times série
 Želvíci

Závodní hry 
 Aquadelic GT
 Becherov
 GBikes
 MotorM4X
 Netvor Speed
 Racer
 Satisfaction
 Turbo Speedway

Hudební hry 
 Osada

Karetní hry 
 AlieNs GardenFurys

Online hry 
 Age of Expansion
 DarkAge
 DarkFort
 Dark Elf
 Dark Magic
 DayZ
 Elfánie
 erethizon
 Evolution
 Future Heroes
 Chmatákov Online
 Immortal World
 Infinitum
 Lageon
 Pán Hradu
 Red Ball
 Red Dragon
 StarGate Online
 Uphill Rush
 WebGame
 Stargate webgame (aka SGWG)
 Deathmatch

RPG hry 
 Adventurer
 Barvy Avanai
 Brány Skeldalu
 Brány Skeldalu 2: Pátý učedník
 Broken Hearts
 Cardhalia
 Crimson Memories
 Crimson Memories 2
 Čerto
 Dex
 Elvíra série
 Faith and Destiny
 Forbidden Saga
 Honem pro Becherovku
 Inquisitor
 Kingdom Come: Deliverance
 Knights of Dillaria
 Knights of Dillaria: Twin Worlds
 Kylko Tales
 Master of Magic
 Mrtvý Drak
 Necromania: Trap of Darkness
 Numen: Contest of Heroes
 Nadějné vyhlídky
 Northmark: Hour of the Wolf
 Prokletí Eridenu
 Rytíři Grálu
 Stromoví lidé
 The World of Magic
 Undercroft
 World of Magics and Heroes
 Zaklínač a Antikrist
 Zags Quest
 Zags Quest 2

Simulátory 

 American Truck Simulator
 Airstrike:Šturmovík 2004
 Cyklon
 Cyklon 2
 Euro Truck Simulator
 Euro Truck Simulator 2
 Flying Heroes
 German Truck Simulator
 Plane Arcade
 Sázkař série
 Scania Truck Driving Simulator
 Space Engineers
 Take on Helicopters
 TipFotbal
 Trucks & Trailers
 Wings of War

Sportovní hry 
 Bowling 2000
 Czech Soccer Manager série
 Decathlon 2012
 Deer Drive
 Foosball 2012
 Goooooal Europa 2012
 Hunting Unlimited
 Hunting Unlimited 2
 Hunting Unlimited 3
 Hunting Unlimited 4
 Hunting Unlimited 2008
 Hunting Unlimited 2009
 Hunting Unlimited 2010
 Hunting Unlimited 2011
 Retro Decathlon 2012
 Road to World Cup 2006
 Shark! Hunting the Great White

Strategie 
 Spellcross
 American Life
 Domácí Násilí: Game Over
 HeliX
 Kingdom Defender
 Radiant Defense

Budovatelské strategie 

 Bláznivé prázdniny na pláži
 Circus Grande
 Coral City
 Cubesis
 Dobrý farmář
 Family Farm
 Good Folks
 Módní salón
 Oil Empire
 SimVillage
 SimVillage 2
 Ski Park Tycoon
 Šaman
 Zahrádka

Deskové hry 
 Tip Ťap

Sportovní manažery 
 ATP Tour Simulator

RTS strategie 
 Be a King
 Be a King 2
 Carrier Command: Gaea Mission
 Hesperian Wars
 Husita
 King Mania
 Korea: Forgotten Conflict
 Legenda: Poselství trůnu 2
 Mutarium
 Paranoia
 Paranoia II
 Peloponéská válka (hra)
 Original War
 State of War
 State of War 2: Arcon
 Trójská válka

Tahové strategie 
 ArmA Tactics
 Diktátor
 Dostihy 3000 Deluxe
 Expanze
 Mravenci
 Poselství trůnu
 Sentinels
 Signus
 Styrateg
 UFO: Afterlight
 UFO: Aftermath
 UFO: Aftershock
 UFO: Extraterrestrials

Datadisky 
 ArmA: Queen's Gambit
 ArmA 2: Army of the Czech Republic
 ArmA 2: British Armed Forces
 ArmA 2: Operation Arrowhead
 ArmA 2: Private Military Company
 Hidden & Dangerous: Fight For Freedom
 Hidden & Dangerous 2: Sabre Squadron
 Mafia II: Jimmyho Vendetta
 Mafia II: Joeova dobrodružství
 Mafia II: Zrada Jimmyho
 Miner Wars 2.5D Experiment
 Operation Flashpoint: Resistance
 Take on Helicopters: Hinds
 Take On Helicopters: Rearmed
 Vietcong: Fist Alpha
 Vietcong: Red Dawn

Modifikace 
 Cosa nostra
 ČSLA Mod
 Fallout 1.5: Resurrection
 Nightstalkers: Return to Chernogorsk Zone
 Nightstalkers:Shadows of Namalsk

Zrušené hry 
 Broken Hearts 2
 Enemy in Sight
 Hi-Tech
 Moscow Rhapsody (projekt v účetní hodnotě 129 milionů korun byl definitivně zastaven v roce 2009)
 Revenge
 Vision
 Voodoo Nights

Reference

Externí odkazy 
 Seznam českých videoher na České databázi her

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Žánr